Пабло Андрес Санчес Спакес (; ) — аргентинский футболист, полузащитник. Играл за ряд клубов, такие как: «Росарио Сентраль», «Фейеноорд» и другие, ныне работает тренером.

Биография 
Пабло родился в Росарио, Санта-Фе. Санчес начал играть в «Росарио Сентраль», прежде чем переехал в «Фейеноорд» в 1996 году. В лучшем сезоне своей карьеры он забил 16 голов в Эредивизи в свой первый год. Результаты команды были достаточно хорошм, чтобы она заняла второе место. Позже он недолгое время представлял «Депортиво Алавес» из Испании и бельгийский «Харелбек».

Завершил игровую карьеру в 2005 году в «Кильмесе». Впоследствии начал тренерскую карьеру. На родине работал в «Банфилде» и «Росарио Сентрале». Также тренировал боливийский «Ориенте Петролеро» (дважды) и ряд чилийских клубов. С 2020 года тренирует «Аудакс Итальяно».

Титулы 
 В качестве игрока
 Обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1995

 В качестве тренера
  Победитель Второго дивизиона (Примера B) чемпионата Чили (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bdfutbol.com
 Профиль на livefutbol.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Аудакс Итальяно»
Тренеры ФК «Банфилд»
Тренеры ФК «Депортес Икике»
Тренеры ФК «Ориенте Петролеро»
Тренеры ФК «О’Хиггинс»
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Универсидад де Консепсьон»
Тренеры ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар